41 Samodzielny Batalion WOP
 41 Batalion WOP Ustroń